Le nom de Tribunal de La Haye peut désigner :

 la Cour permanente d'arbitrage, créée en 1899, parfois appelée Cour d'arbitrage international de La Haye  ;
 la Cour internationale de justice, créée en 1945 ;
 la Cour pénale internationale (CPI), créée en 1998.

voir aussi 
 le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) ;
 le Tribunal spécial des Nations unies pour le Liban (TSL) ;
 le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ;
 le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) ;
 le Tribunal spécial des Nations unies pour le Liban (TSL) ;